Хле́бное де́рево () — однодомное дерево семейства Тутовые.

Также «хлебным деревом» могут называть:
 Джекфрут (Artocarpus heterophyllus; Индийское хлебное дерево) — растение семейства тутовых, близкий родственник хлебного дерева.
 Папайя (Carica papaya) — дерево из рода Carica семейства Кариковые.